Nordbruch ist der Name von:

 Claus Nordbruch (* 1961), deutscher Publizist des rechtsextremen Spektrums
 Götz Nordbruch (* 1974), deutscher Islamwissenschaftler

 einem Ortsteil von Rehren (Hohnhorst)